Abylidae är en familj av nässeldjur som beskrevs av L. Agassiz 1862. Abylidae ingår i ordningen Siphonophora, klassen hydrozoer, fylumet nässeldjur och riket djur. Enligt Catalogue of Life omfattar familjen Abylidae 18 arter. 

Kladogram enligt Catalogue of Life och Dyntaxa:

Bildgalleri

Källor

Externa länkar 

Hydrozoer
Abylidae